Йозеф Игнац Кайнц (; ,  — , ) — один из крупнейших немецких и австрийских актёров на рубеже XIX—XX столетий.

Жизнь и творчество 
Й. Кайнц родился в семье железнодорожного чиновника, бывшего актёра. Уже в 15-летнем возрасте впервые вышел на сцену. Профессиональную актёрскую деятельность начал в Вене. Затем несколько лет работал в провинциальных театрах Германии. В 1878 году попал в знаменитую труппу Мейнингенского театра Л. Кронека. Здесь сыграл ряд интересных ролей, среди них принца Гомбургского в постановке одноимённой пьесы Генриха фон Клейста. В 1880-х годах выступал в Мюнхене, а затем в Берлине.

Годы, проведённые в Берлине, были лучшими в творческой карьере Й. Кайнца. Работая сначала на «Свободной сцене», а затем в «Немецком театре» у Л’Арронжа, а затем у Отто Брама, Кайнц создал целую галерею замечательных образов на классическом материале — мольеровских Тартюфа и Альцеста, Фердинанда и Франца Моора в «Разбойниках» Шиллера, Ромео и шута из шекспировского Короля Лира, Иоганнеса Фокерата, мастера Генриха и ткача Беккера в драмах Гауптмана, Сирано де Бержерака Ростана. Освальда в «Привидениях» Г. Ибсена Й. Кайнц сыграл позже — в 1894 году в Брауншвейге, а затем в 1903 году в венском Бургтеатре. Вершиной же его актёрского мастерства было исполнение роли Гамлета (впервые в 1891 году). Своей игрой мастер сделал шекспировский образ более человечным, обыденным: его Гамлет мог держать руки в карманах, сидеть на столе, а знаменитый монолог «Быть или не быть» произносил лёжа на скамье в саду.

В конце жизни Кайнц вернулся в Вену, став первым актёром Бургтеатра. Именно здесь он первым открыл великий артистический талант Александра Моисси и помог ему утвердиться на сцене.

Похоронен на венском Дёблингском кладбище.

Память 
 В Австрии существует театральная , которой награждаются лучшие исполнители.
 В фильме Лукино Висконти «Людвиг» роль Кайнца исполнил Фолькер Бонет.

Примечания

Литература 
 А. И. Гидони. Иосиф Кайнц // Ежегодник императорских театров, 1911, вып. 1, с. 86—95.
 История зарубежного театра. — Ч. 2. — , 1984.

Ссылки 

 

Похороненные на Дёблингском кладбище